Бродландс има више значења:
 Бродландс (Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Бродландс (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис